Эчарри-Аранас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 33,02 км². Население — 2482 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial coro Etxarri Aranaz
 Camping Etxarri
 Club Basati 4X4
 Web del Valle de Sakana
 
 Web de la Mancomunidad de Sakana
 Web del Valle de Sakana
 Web de la Asociación de Alojamientos Rurales de Sakana
 Web la Radio Beleixe, de la asociación Bierrik 
 Web del periódico de Sakana Guaixe, de la asociación Bierrik
 Página oficial banda de Sakana Haize berriak
 
 El tiempo según Euskalmet
 
 
 Artículos de revistas entre las que se puede encontrar artículos de toponimia de Echarri Aranaz, Euskera de Etxarri y sus alrededores etc

Муниципалитеты Наварры